Kwalifikacje do World Rugby Women’s Sevens Series (2017/2018) miały na celu wyłonienie jednej żeńskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała status stałego uczestnika sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series.

Informacje ogólne 
Kwalifikacje zostały przeprowadzone w formie turnieju zorganizowanego przy męskim Hong Kong Sevens 2017 w dniach 6–7 kwietnia 2017 na dwóch stadionach – półfinały i finał rozegrano na Hong Kong Stadium, pozostałe mecze zaś na So Kon Po Recreation Ground. Była to jednocześnie jubileuszowa, dwudziesta edycja Hong Kong Women’s Sevens. Podział na grupy i ramowy harmonogram rozgrywek opublikowano w marcu 2017 roku.

W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji wyłonionych w kontynentalnych mistrzostwach w każdym z sześciu regionów podlegających World Rugby. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów. Stawką zawodów było uzyskanie statusu stałego uczestnika kolejnego sezonu światowego cyklu, a faworytkami turnieju były reprezentantki Południowej Afryki. Składy zespołów.

Jedyną drużyną z kompletem zwycięstw w pierwszym dniu była Japonia i niepokonana pozostała też do końca turnieju, w finałowym pojedynku wygrywając z Południowoafrykankami. Najwięcej przyłożeń zdobyła Kenijka Sinaida Omondi, zaś punktów ex aequo Aggie Poon z Hongkongu i Mayu Shimizu z Japonii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Q
2017 w Azji
Rugby union w Hongkongu